Андрей Остапенко:
 Остапенко, Андрей Викторович (EL Кравчук, род. 1977) — украинский певец, актёр и телеведущий.
 Остапенко, Андрей Николаевич (1925—1979) — Герой Советского Союза.